Willem Wissing (schilder), Nederlands hofschilder voor Engeland (1656-1687)
 Willem Wissing (architect), Nederlands architect (1920-2008)